Frederic Thesiger kan syfta på:
Frederic Thesiger, 1:e baron Chelmsford (1794–1878), lordkansler av England
Frederic Thesiger, 2:e baron Chelmsford (1827–1905), brittisk general
Frederic Thesiger, 1:e viscount Chelmsford (1868–1933), vicekung av Indien